La Serie B 1949-1950 è stata la 18ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra l'11 settembre 1949 e il 25 giugno 1950 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Ettore Bertoni () con 30 reti.

Stagione

Avvenimenti
Un buon girone di ritorno, frutto delle importanti vittorie ottenute contro le avversarie dirette, permise al  di riconquistare la Serie A dopo due anni tra i cadetti; a contribuire al successo dei campani furono i mancati recuperi di ,  e . Assieme al Napoli, festeggiò anche un' già campione d'inverno che riuscì a mantenere la vetta fino al penultimo turno e a conquistare con due giornate d'anticipo la sua prima promozione in massima serie.

Riguardo alle retrocessioni, aumentate a cinque a causa di una progressiva diminuzione del numero delle squadre in B, con , alla sua ultima apparizione fra i cadetti, e  presto finite nella parte bassa della classifica, caddero dapprima l' e, all'ultimo turno, l' e la deludente , superate dalla . Per i grigi piemontesi fu la prima caduta in C.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1950-1951.
      Retrocesso in Serie C 1950-1951.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
1949